Linda Laura Sabbadini (1956) – statistica italiana
 Ottino Sabbadini (1919-1948) – aviatore e militare italiano naturalizzato francese
 Remigio Sabbadini (1850-1934) – filologo, latinista e accademico italiano 
 Silvano Sabbadini (1943-1996) – traduttore e critico letterario italiano
 Tino Sabbadini, propr. Settimio Sabbadini (1928-2002) – ciclista su strada francese di origini italiane
 Zorè Sabbadini (1906-...) – calciatore italiano